Olympiska spelen (OS) 1980 betyder:
Olympiska sommarspelen 1980, som anordnades i Moskva i Ryska SSR i det dåvarande Sovjetunionen
Olympiska vinterspelen 1980, som anordnades i Lake Placid i delstaten New York i USA